Il Farmers Classic (precedentemente conosciuto come Countrywide Classic, Los Angeles Open, Pacific Southwest Championships ed altri) è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP World Tour 250 series nell'ambito dell'ATP Tour che si giocava a Los Angeles in California negli Stati Uniti. Il torneo si giocava a luglio o ad agosto dal 1927 e comprendeva solo una competizione maschile, ma fino al 1975 era previsto anche un torneo femminile

L'evento si giocava a Los Angeles Tennis Center di UCLA, che ha anche ospitato il torneo di tennis delle olimpiadi del 1984. Il formato dei tabelloni era costituito da 28 giocatori per il singolare e 16 squadre per il doppio. I campioni famosi che hanno vinto il torneo sono: Roy Emerson, Arthur Ashe, Billie Jean King, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Michael Chang, e Andre Agassi. Nel doppio Bob Bryan e Mike Bryan hanno il record di 6 titolo conquistati.

Il torneo faceva parte delle US Open Series. Gli incontri si giocavano sui campi del Straus Stadium court che ha una capacità di 6500 e nel Grandstand che può ospitare 1500 spettatori. Esistevano anche eventi speciali a margine dei tornei principali come: il Kids Day, il Fashion Day, il Valspar Performance Challenge e il torneo di singolare riservato alla categoria "leggende".

Nel 2012 degli investitori colombiani hanno acquistato la licenza del torneo per 1,5 milioni di dollari e hanno deciso spostare il torneo a Bogotà, il nuovo torneo si chiama Claro Open Colombia.

Albo d'oro

Singolare maschile

Doppio maschile

Singolare femminile

Doppio femminile

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni